Сергей Анатольевич Овчинников:
 Овчинников, Сергей Анатольевич (род. 1960) — советский и украинский футболист; футбольный арбитр.
 Овчинников, Сергей Анатольевич (1969—2012) — российский волейбольный тренер.